Büchse (als Behälter) steht für:

 Büchse, ein Gewehr
 eine Dose aus Holz oder eine Blechdose

Personen:
 Peggy Büchse (* 1972), deutsche Langstreckenschwimmerin

Siehe auch:

 Blechbüchse
 Büchse der Pandora
 Buchse
 Büchs